Ільє́нко — українське прізвище, трансформована через російську мову форма прізвища Іллєнко.

Відомі люди 

 Ільєнко Володимир Дмитрович — український актор.
 Ільєнко Олексій Олексійович — заслужений природоохоронець України.

Див. також 
 Іллєнко
 Ільчук
 Зросійщення